Быковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область 
 Быковское сельское поселение — входит в Яковлевский район

Ивановская область 
 Быковское сельское поселение — бывшее сельское поселение, входившее в Лухский район. В 2009 году упразднено, а населённые пункты, входившие в его состав, переданы в Порздневское сельское поселение.

Марий Эл 
 Быковское сельское поселение — входит в Юринский район

Новгородская область 
 Быковское сельское поселение — входит в Пестовский район

Тверская область 
 Быковское сельское поселение — входит в Кимрский район